Атьков — фамилия; имеет женскую форму Атькова.
 Атьков, Олег Юрьевич (род. 1949) — советский и российский космонавт, врач, учёный и управленец.
 Атькова, Мария Андреевна (1921—2010) — свинарка колхоза «Комсомолец» Кинельского района Куйбышевской области, Герой Социалистического Труда.
 Примечания